Relleu (geografia), dimensió vertical de la superfície de la Terra
 Relleu càrstic, forma de modelat terrestre causat per l'aigua mitjançant processos d'erosió per meteorització química propi de zones amb presència de roques calcàries o d'altres roques carbonatades
 Relleu (municipi) població de la comarca de la Marina Baixa 
 Castell de Relleu, castell al poble de Relleu (Marina Baixa)
 relleu (escultura), escultures tallades a partir d'un fons o unides a un fons 
 Relleu o cursa de relleus prova d'atletisme en equip 
 relleu òptic aparença al microscopi dels cristalls immergits en un líquid de refringència diferent de la del mineral